Таври́да ():
 Таврида — одно из исторических названий древнего и средневекового Крымского полуострова, использовавшееся также и после его присоединения к России в 1783 году. В официальных документах Российской империи полуостров продолжал называться Крымом.
 Таврическая губерния Российской империи, в которую входил Крымский полуостров.
 Социалистическая советская республика Тавриды — советская республика.
 «Таврида» — винодельческое предприятие в Крыму.
 «Таврида» — автодорога А-291 Керчь — Симферополь — Севастополь.
 (814) Таврида — астероид главного пояса, открытый в 1916 году.
 «Таврида» — цикл южных стихотворений русских поэтов (см. в s:Категория:Крым)
 Таврида (пещера) — самая большая пещера Предгорного Крыма.

См. также 
 Ифигения в Тавриде — трагедия Еврипида (414 год до н. э.).
 Таврический (значения)
 Таврика (значения)
 Таврия (значения)